Waycross ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waycross (Georgia)
 Waycross (Indiana)
 Waycross (North Carolina)
 Waycross (Tennessee)
 Waycross (Virginia)